Halyna Szewczuk (ukr. Галина Володимирівна Шевчук, ur. 24 maja 1988 w Borysławiu) – ukraińska śpiewaczka, wokalistka (liryczno-dramatyczny sopran), pseudonim artystyczny Grzeczna (укр. Ґречна, lat. Grechna).

Życiorys 
Naukę śpiewu rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej w Borysławiu. Poza ukończeniem szkoły muzycznej śpiewała w chórach oraz zespołach muzycznych „Łemkowska studentka” i „Rosynka”. Ukończyła Drohobycki Państwowy College Muzyczny im. W. Barwińskiego (klasa śpiewu solowego Lidii Khorob) w 2012. Absolwentka Wydziału Muzycznego Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Natalii Lemiszko.

Lekcje śpiewu solowego pobierała u prof. Volodimira Ignatenka. Studiowała śpiew solowy w Austrii (Wiedniu) ze światowej sławy śpiewaczką, solistką Wiedeńskiej Opery Państwowej prof. Wiktorią Lukjanets.

Jest laureatką nagród i wyróżnień na ogólnoukraińskich i międzynarodowych konkursach wokalnych – międzynarodowy festiwal kultury muzycznej Sacrum-Profanum, międzynarodowy konkurs wokalistów Mykoły Kopnina, festiwal Łemkowska Watra, festiwal młodej Galicji, międzynarodowy festiwal „Star Parade”, międzynarodowy festiwal „Ukrainian Christmas”, międzynarodowy festiwal „Golden Time Hollywood”, festiwal-konkurs „Fairy Talents”, festiwal-konkurs „Winged by the Song” i inne.

Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku, sprawiła, że wokalistka ewakuowała się do Polski.

Repertuar i działalność artystyczna 
W repertuarze znajdują się arie z oper, operetek, romanse kompozytorów  różnych epok, utwory muzyki kościelnej, ukraińskie pieśni ludowe i oryginalne, kompozycje w stylu classical crossover w 15 językach świata.

W 2018 zadebiutowała w Tarnopolu z Galicką Orkiestrą Kameralną pod batutą Wasylia Felenczaka. W latach 2019–2020 była członkiem zespołu „Czeremszyna z Ukrainy”, z którym występowała w Polsce.

Podczas kwarantanny związanej z COVID-19 rozpoczęła projekt #GrechnaAtHome, w którym stara się poprawiać nastrój słuchaczy i poprawiać ich stan emocjonalny piosenkami wykonywanymi na żywo.

Ma w swoim dorobku 6 profesjonalnych wideoklipów do piosenek.

Współpraca artystyczna 
 włoski kompozytor Bartolomeo Cosenza
 włoski kompozytor Marco Beretta
 egipski wiolinista Wael Anwar
 ukraiński poeta Wolodymyr Karagodin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Halyny Szewczuk  
 Biografia 

Ukraińskie śpiewaczki klasyczne
Diaspora ukraińska
Ludzie urodzeni w Borysławiu
Urodzeni w 1988